Il doppio del torneo di tennis Manchester Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Sadri e Tim Wilkison che hanno battuto in finale Dennis Ralston e Roscoe Tanner 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Stan Smith /  Dick Stockton (quarti di finale)
 John Sadri /  Tim Wilkison (Campioni)
 Dennis Ralston /  Roscoe Tanner (finale)
 George Hardie /  Trey Waltke (quarti di finale)

 Brad Drewett /  Brian Teacher (semifinali)
 Pat Du Pré /  Alvin Gardiner (quarti di finale)
 John Lloyd /  David Lloyd (quarti di finale)
 Andrew Jarrett /  Tony Lloyd (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Open 1980